

Architettura 
 10 Downing Street – edificio di Londra, nel Regno Unito, sede del primo ministro britannico
 Downing College – università di Cambridge, negli Stati Uniti d'America

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Downing – città della Contea di Schuyler, Missouri
 Downing – villaggio della Contea di Dunn, Wisconsin

Persone 
 Alfred Downing Fripp – chirurgo inglese
 Andrew Jackson Downing – architetto del paesaggio, scrittore e orticoltore statunitense
 Barry Downing – pastore protestante statunitense presbiteriano
 Burton Downing – pistard statunitense
 Dean Downing – ciclista su strada
 Eric Downing – giocatore di football americano statunitense
 George Downing Living – chimico e spettroscopista inglese
 K. K. Downing – chitarrista e compositore britannico
 Keith Downing – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Mary Downing Hahn – scrittrice statunitense
 Russell Downing – ciclista e pistard britannico
 Shannon Dunn-Downing – snowboarder statunitense
 Steve Downing – cestista statunitense
 Stewart Downing – calciatore inglese

Personaggi immaginari 
 Frederic Downing – personaggio della serie di videogiochi Resident Evil
 Jim Downing – personaggio della serie a fumetti Spawn

Urbanistica 
 Downing Street – strada di Londra

Pagine correlate 
Charles Downing
Downing Park